Grycken kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grycken (Hedemora socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (92,1 ha)
Grycken (Husby socken, Dalarna), sjö i Hedemora kommun,  (10,3 km²)
Grycken (Lima socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (2,74 km²)
Grycken (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun,  (4,17 km²)
Grycken (Stora Kopparbergs socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (2,27 km²)
Lilla Grycken, sjö i Säters kommun,  (9,69 ha)
Stora Grycken, sjö i Falu kommun och Säters kommun,  (54,9 ha)
Grycken, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun och Ovanåkers kommun,  (3,71 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn